18510 Chasles – asteroide della fascia principale
 La Lande-Chasles – comune francese

Persone 

 Émile Chasles (1827-1908), filologo francese
 Philarète Chasles (1798-1873), letterato francese
 Pierre Jacques Michel Chasles (1753-1826), politico francese
 Michel Chasles (1793-1880), matematico francese